Schindelhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schindelhauer (* 1967), deutscher Informatiker
 Frank Schindelhauer (* 1953), Generalarzt der Bundeswehr
 Nadia Schindelhauer (* 1986), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Wilhelm Schindelhauer (1887–1959), deutscher Kaufmann und Politiker (SPD)